Kamanga bedeutet
 eine Sprachgruppe der Tumbuka in Malawi
 eine Schreibweise von Kemençe, einem vorderorientalischen Streichinstrument
 al-Kamanǧa (Pl. keman), arabische Schreibweise der persischen Spießgeige Kamantsche

ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Kamanga (* 1981), malawischer Fußballspieler
 Anthony Kamanga (* ?), malawischer Richter
 Reuben Kamanga (1929–1996), sambischer Politiker
 Tazana Kamanga-Dyrbak (* 2002), dänisch-kenianischer Leichtathlet